Kreft ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Kreft (* 1954), deutsche Schauspielerin
 Bratko Kreft (1905–1996), jugoslawischer Dramatiker und Regisseur
 Burghard Kreft (* 1950), ehemaliger Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht
 Dieter Kreft (* 1936), Verwaltungs- und Erziehungswissenschaftler
 Ekkehard Kreft (1939–2015), deutscher Musikwissenschaftler
 Galina Sergejewna Kreft (1950–2005), sowjetische Kanutin
 Gerhart Kreft (* 1939), Richter am Bundesgerichtshof
 Heinrich Kreft (* 1958), deutscher Diplomat
 Helene Kreft (1897–1974), deutsche Politikerin (KPD/SED)
 Helga Kreft (* 1942), deutsche Politikerin (CDU) und Staatssekretärin
 Holger Kreft (* 1976), deutscher Biologe
 Ivan Kreft (Diplomat) (1906–1985), jugoslawischer Diplomat und Publizist
 Ivan Kreft (* 1941), jugoslawischer bzw. slowenischer Agronom und Biologe
 Janosch Chávez-Kreft (* 1983), deutscher Regisseur, Fiction-Producer, Drehbuchautor
 Jürgen Kreft (1927–2020), deutscher Literaturwissenschaftler
 Karl Kreft (1879–1932), deutscher Politiker
 Lev Kreft (* 1951), jugoslawischer bzw. slowenischer Philosoph und Politiker
 Marie Kreft (1876–1963), deutsche Politikerin (SPD), MdL Schaumburg-Lippe
 Marno Kreft, deutscher Eiskunstläufer
 Paul Kreft (1893–1944), deutscher Politiker (KPD)

Siehe auch:
 Krefft
 Kreeft
 Kräft